Schustala ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schustala (1855–1921), altösterreichischer Unternehmer